La famille Duvergier de Hauranne est une famille noble française, originaire de Bayonne, influente notamment aux .

Principaux membres 
Les principales personnalités de la famille sont, par ordre chronologique :
 Jean Duvergier de Hauranne (1581-1643), abbé de Saint-Cyran, religieux et théologien janséniste français.
 Jean-Marie Duvergier de Hauranne (1771-1831), homme politique français, petit-neveu de l'abbé de Saint-Cyran.
 Prosper Duvergier de Hauranne (1798-1881), journaliste et homme politique français, académicien, fils de Jean-Marie.
 Ernest Duvergier de Hauranne (1843-1877), journaliste, auteur de récits de voyages et député français, fils de Prosper.

Notes et références 

 
Famille noble française